Die Divizia B 1963/64 war die 24. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Știința Craiova und Minerul Baia Mare stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften ausgetragen. Die beiden Sieger stiegen in die Divizia A auf, während die letzten zwei Vereine jeder Gruppe abstiegen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1963/64 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1963/64
1963 64